Różanna ist Name folgender polnischer Dörfer:
 Różanna (Orchowo) (Rosen) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Orchowo
 Różanna (Bukowiec) (Roczanno/Roschanno) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Bukowiec
 Różanna (Opoczno) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Opoczno
 Różanna (Odrzywół) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Odrzywół

Siehe auch
Różana